Антанари́вская и Северо-Мадагаска́рская митропо́лия — епархия Александрийской Православной Церкви с кафедрой в городе Антананариву, Мадагаскар.

История 
По учреждении Митрополии Йоханесбурга и всей Южной Африки в 1928 году территория Мадагаскара вошла в её состав. С 1968 года входила в состав Родезийской (с 1981 года — Зимбабвийской) митрополии.

В июле 1994 года, по благословению митрополита Зимбабвийского Хризостома (Пападопулоса), архимандрит Нектарий (Келлис) основал Православную Миссию на Мадагаскаре.

23 сентября 1997 года патриаршим и синодальным указом Александрийской Православной Церкви была учреждена Мадагаскарская епископия с кафедрой в Антананариву, будучи выделена из Зимбабвийской митрополии. В юрисдикцию епархии вошли Мадагаскар, Маврикий, Реюньон, Коморские острова и Майотта. Архимандрит Нектарий стал первым епископом Мадагаскарским. Благодаря его трудам на острове были основаны десятки общин, два монастыря, семинария, две больницы и ряд школ.

По данным Александрийской православной церкви в 2011 году в епархии насчитывалось 80 приходов, 30 местных священников, 5 миссионерских центров, 3 духовных центра, одна двухгодичная семинария; 15 школ, 1 греческая школа, 3 технических школы; две больницы.

21 ноября 2012 года епархия была возведена в ранг митрополии.

26 ноября 2018 года из состава епархии была выделена Тулиарская и Южно-Мадагаскарская епископия.

9 октября 2019 года епархия была переименована по кафедральному городу в Антанаривскую и Северо-Мадагаскарскую.

Архиереи 
 Нектарий (Келлис) (23 ноября 1997 — 11 сентября 2004)
 Игнатий (Сеннис) (с 14 ноября 2004)

См. также 
 Православие на Мадагаскаре

Примечания

Литература 
 Алмозис П., Анжуйкина Е. Православная миссия на Мадагаскаре // Поместные Православные Церкви. — М., 2004. — С. 179—182
 Μαδαγασκάρης επισκοπή (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) // Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα, 2014. — Τ. 11. — Σ. 185—186

Ссылки 
 Η Ελληνική παρουσία στη Μαδαγασκάρη

Епархии Александрийской православной церкви
Антананариву
Православие на Мадагаскаре
Религия на Коморах
Религия на Маврикии
Религия на Майотте